Bieringer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bieringer (1928–1988), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Jutta Bieringer (* 1971), deutsche Politikerin (SPD)
 Ludwig Bieringer (Generalmajor) (1892–1975), deutscher Generalmajor
 Ludwig Bieringer (* 1943), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:

 Biringer
 Pieringer
 Piringer
 Biering
 Bieringen